Eryngium siculum är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Lojacono-Pojero. Eryngium siculum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
siculum